Die Saison 2002/03 der Wysschaja Liga war die elfte Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 27 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz enthielt mit 13 Teilnehmern eine Mannschaft weniger als die Ost-Konferenz mit 14 Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 48 und in der Ost-Konferenz 52 betrug.

Die vier besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Finalrunde, in der diese in Hin- und Rückspiel aufeinander trafen und deren zwei besten Mannschaften direkt in die Superliga aufstiegen. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 

2002
Eishockeysaison 2002/03